Денис Нобл CBE FRS FRCP (родился 16 ноября 1936) является британским биологом, который заведовал Кафедрой сердечно-сосудистой физиологии Оксфордского университета с 1984 по 2004 год и был назначен заслуженным профессором и содиректором проекта "Вычислительная физиология". Он является одним из пионеров системной биологии; в 1960 году он стал первым, кто разработал адекватную математическую модель работающего сердца. Его исследования направлены на использование компьютерных моделей биологических органов и систем для интерпретации функции от молекулярного уровня до организма в целом. Совместно с международными партнерами, его команда использовала суперкомпьютеры для создания первого виртуального органа — виртуального сердца.

Являясь Генеральным секретарём Международного союза физиологических наук в 1993-2001гг., он сыграл главную роль в запуске проекта "Физиом" (англ: Physiome) — международного проекта по использованию компьютерного моделирования для создания количественных физиологических моделей, необходимых для интерпретации генома, и в 2009 году он был избран президентом IUPS на всемирном конгрессе IUPS в Киото.

Он также является философом биологии, и его книга «Музыка жизни» ставит под сомнение основы современной биологической науки, вопросы центральной догмы, однонаправленную точку зрения на информационные потоки, и воцарившую в биологии методологию введения исследований "снизу вверх" (т.е. попытки объяснения действий целостного организма на основе рассмотрения процессов молекулярного уровня — редукционизм в биологической науке).

Примечания 

Члены Лондонского королевского общества